Das Wort Schwiele bezeichnet

in der Medizin eine derbe, mehr oder weniger flächenhafte Narbe, insbesondere die Hornschwiele;
bei der Pflanzengattung Ampfer (Rumex) knotig-harte, knorpelähnliche Verdickungen an den inneren Perigonblättern, den Valven;
bei der Orchideen-Gattung Oncidium die wulstförmige Erhebung des Blüten-Lippengrundes;
bei männlichen Amphibien, insbesondere vielen Froschlurchen, eine zur Laichzeit auftretende hornige Verdickung vor allem an den Innenseiten der Finger, siehe Brunstschwiele.